Ely – miasto w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Ely – stacja kolejowa w Ely, w hrabstwie Cambridgeshire, w Anglii
 Ely – miejscowość w hrabstwie Cardiff (Walii)
 Ely – rzeka w Walii
Miejscowości w USA:
 Ely – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Ely – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Ely – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie White Pine
Gminy w USA:
 Ely (ang. Ely Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette